Halbtonverfahren bezeichnet:

 in der Computergrafik die Farbreduktion eines Bildes in ein Binärbild, siehe Farbreduktion
 in der Drucktechnik die Annäherung von Halbtönen mittels Druckraster, siehe Druckraster